
O sobrenome Heidemann, Heideman:
 Britta Heidemann
 Matthias Heidemann
 Heinz Dieter Heidemann

Veja também 
 
 
  (), , , , , ,  (Heyse)

Sobrenomes da língua alemã